Lee Chang-Dong, un art de l'ironie est un film documentaire français réalisé par Alain Mazars avec la collaboration de N.T. Binh, sorti en 2022 sur Ciné+ et programmé au Festival Lumière de la même année.

Synopsis 

Ce film propose un portrait de Lee Chang-Dong, l'un des cinéastes les plus importants de Corée du sud, à travers ses longs métrages et ses écrits. C'est aussi un voyage dans le temps au cours duquel se déroule une approche de son oeuvre selon un axe qui nous paraît être son essence même : l'ironie dramatique. Adoptant un dispositif inspiré de Peppermint candy, son second film, ce documentaire part du présent pour remonter dans le temps jusqu'aux origines de son art, son travail d'écrivain qui a précédé celui de réalisateur mais aussi ses souvenirs d'enfance.

Fiche technique 
 Titre : Lee Chang-Dong, un art de l'ironie'
 Ecriture et réalisation : Alain Mazars
Avec la collaboration de N.T. Binh
 Production : Movie Da et Pinhouse
 Diffusion : Ciné+
 Montage : David Pujol
 Genre : documentaire
 Pays d’origine : France
 Durée : 100 minutes
 Diffusion : Ciné+

 Voir aussi 
 Distinctions 
 2022 : Programmé par le Festival Lumière et projeté en la présence de Lee Chang-Dong (15 - 23 octobre 2022)

 Liens externes 
 
 Lee Chang-Dong, un art de l'ironie sur le site consacré à Alain Mazars Lee Chang-Dong, un art de l'ironie entretien avec le réalisateur sur le site korea.net''

Film français sorti en 2022
Film documentaire français
Film documentaire sur un réalisateur